Philipp Wilhelm August von der Pfalz (* 19. November 1668 in Neuburg an der Donau; † 5. April 1693 in Reichstadt, Böhmen) war Prinz von der Pfalz aus der Neuburger Linie des Hauses Wittelsbach.

Leben 
Philipp Wilhelm August war das 13. von insgesamt 17 Kindern des Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz (1615–1690) aus dessen zweiter Ehe mit Elisabeth Amalie (1635–1709), Tochter des Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt.

Seine älteste Schwester Eleonore Magdalene war seit 1676 mit dem römisch-deutschen Kaiser Leopold I. verheiratet, dessen Schwager er damit wurde. Seine Brüder Johann Wilhelm und Karl Philipp waren Kurfürsten von der Pfalz. Ein weiterer Bruder Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg war unter anderem Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Zwei weitere Schwestern heirateten die Könige von Portugal und Spanien.

Nachdem er seinen Bruder Franz Ludwig in Breslau und seine Schwester Eleonore Magdalene in Wien besucht hatte, unternahm Philipp Wilhelm August 1689 seine Kavalierstour nach Italien.

Philipp Wilhelm August schlug eine weltliche Karriere ein und trat in den aktiven Militärdienst. Er starb bereits 24-jährig zu Reichstadt, nachdem er sieben Tage von einem „bösartigen Fieber“ befallen war und wurde in der hiesigen Stadtpfarrkirche beigesetzt. Sein Herz ruht in der Hofkirche zu Neuburg an der Donau.

Ehe und Nachkommen 
Er heiratete am 29. Oktober 1690 in Raudnitz Anna Maria Franziska (1672–1741), Tochter des Herzogs Julius Franz von Sachsen-Lauenburg. Die Hochzeit, die auf Grund der Erkrankung und des Todes von Philipp Wilhelm Augusts Vater verschoben werden musste, wurde „schmucklos“ vollzogen. Aus seiner Ehe hatte Philipp Wilhelm August folgende Kinder:
 Leopoldine Eleonore Elisabeth (1691–1693), Prinzessin von der Pfalz
 Maria Anna Karoline (1693–1751), Prinzessin von der Pfalz
⚭ 1719 Prinz Ferdinand von Bayern (1699–1738)

Vorfahren

Literatur 
 F. A. Förch: Neuburg und seine fürsten: ein historischer versuch als beitrag zur geschichte des fürstenthums Pfalz-Neuburg, A. Prechter, 1860, S. 95

Weblinks 

 http://www.pfalzneuburg.de/wp-content/uploads/2010/03/PhilippWilhelmJun.pdf

Prinz (Kurpfalz)
Militärperson (HRR)
Wittelsbacher (Jüngere Linie Pfalz-Neuburg)
Person (Neuburg an der Donau)
Geboren 1668
Gestorben 1693
Mann